Heys ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Wilhelm van Heys (1871–1960), Ministerialrat im Reichsverkehrsministerium 
 John Edward Heys (* 1954), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur

Siehe auch:
 Heis